Косколь — название объектов в Казахстане:

Село 
 Косколь — село в Астраханском районе Акмолинской области.
 Косколь — село в Каратобинском районе Западно-Казахстанской области.
 Косколь — село в Улытауском районе Карагандинской области.
 Косколь — село в Аулиекольском районе Костанайской области.
 Косколь — село в Костанайском районе Костанайской области, ликвидировано в 2009 г.
 Косколь — село в Сарыкольском районе Костанайской области.
 Косколь — село в Узункольском районе Костанайской области, ликвидировано в 2017 г.
 Косколь — село в Иртышском районе Павлодарской области.
 Косколь — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.
 Косколь — село в Узункольском сельском округе района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.
 Косколь — село в Успенском сельском округе района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.

Озеро 
 Косколь — озеро в районе Шал Северо-Казахстанской области Казахстана.